Ахма́д Шах Масу́д ( — Ahmad Šāh-e Mas'ūd; 1 сентября 1953 — 10 сентября  2001) — афганский полевой командир таджикского происхождения, министр обороны Афганистана (1992—1996). Известен также под прозвищем Панджшерский лев ( — Shēr-e Panjshēr). Масуд — прозвище (лакаб), что по-арабски означает «Счастливый», которое он получил в 1975 году, во время мятежа в долине Панджшера — первого вооружённого выступления исламской оппозиции в Афганистане. По словам его сына Ахмада Масуда, прозвище было взято в 1970 году, когда Ахмад Шаху было 17 лет. Один из лидеров партии вооружённой афганской оппозиции Исламское общество Афганистана, а также военизированного крыла данной партии «ИОА» — «Шура-е-Назар».

Биография 
Родился в кишлаке Базарак — Панджшерское ущелье к северу от Кабула в таджикской семье. Учился в кабульском лицее «Истиклал» ( — «Независимость»). В 1973 года поступил в Кабульский политехнический институт (факультет строительства и архитектуры), однако после переворота принца Дауда в 1973 году эмигрировал в пакистанский Пешавар, где присоединился к исламистской оппозиции, возглавляемой Раббани.

Из шести братьев Ахмад Шах Масуда младший брат Ахмад Зия Масуд (род. 1 мая 1956 года) являлся послом Республики Афганистан в России в период 2002—2004 гг., с 2004 года — первый вице-президент Афганистана, и ещё один брат, Ахмад Вали Масуд, является послом Республики Афганистан в Великобритании.

В 1975 года принял участие в безуспешном Панджшерском восстании против диктатуры Дауда. Ахмад Шах, раненый в ногу, скрылся в кукурузном поле и по счастливой случайности избежал ареста — солдаты прошли буквально рядом с ним.

Ветеран Афганской войны 1979—1989 годов. Против него советские войска предпринимали 9 военных операций (в том числе Панджшерскую операцию), после чего получил прозвище «Лев Панджшера». Известен тем, что единственным из командиров моджахедов пошёл в 1982 году (начало правления Андропова) на перемирие с советскими войсками. Валентин Фалин вспоминал:
От военных разведчиков мне было известно, что Масуд был не прочь возглавить правительство в Кабуле и полагал, если ему будет обеспечена свобода рук, то через 6-8 месяцев в Афганистане наступит покой.

Ахмад Шах Масуд в 1988 году женился на дочери своего ближайшего помощника. От брака родилось шестеро детей, включая одного сына Ахмада Масуда, который жил в Таджикистане и до 5 класса учился в иранской школе в Душанбе, затем в иранском городе Мешхед, затем переехал в Англию для обучения в магистратуре. В 2021 году Ахмад Масуд-младший продолжил борьбу с талибами, начатую его отцом, в условиях захвата талибами большей части страны, организовав вооружённое сопротивление в Панджшере.

Вместе с Раббани возглавлял партию Исламское общество Афганистана, в начале 1990-х выступавшую за создание отдельного не-пуштунского государства в Северном Афганистане. После вывода советской армии из Афганистана в 1989 году возглавил фактически независимый населённый таджиками 2,5-миллионный северо-восточный регион Афганистана (провинции Парван, Тахар, Баглан, Бадахшан) со столицей в Талукане, прозванный «Масудистаном», который имел собственное правительство, деньги и хорошо вооружённую армию численностью до 60 тысяч человек.

В 1992 году армии Масуда и Дустума заняли Кабул и свергли правительство Наджибуллы, а Масуд стал министром обороны. Началось его противостояние с Гульбеддином Хекматияром, стоявшим на окраинах столицы. В январе 1994 года Гульбеддин Хекматияр уже в альянсе с генералом Дустумом начал военное противоборство с Ахмад Шахом Масудом за контроль над Кабулом. В результате артиллерийских обстрелов столицы погибло около 4 тысяч мирных жителей. После захвата талибами центральной власти в Афганистане в 1996 году «Масудистан» возродился и вошёл в состав Северного альянса, который возглавил Масуд.

С 1999 года тесно сотрудничал с ЦРУ.

9 сентября 2001 года на Масуда было совершено покушение во время интервью — террористы-смертники выдавали себя за журналистов, спрятав взрывчатку в видеокамеру. Ахмад Шах Масуд скончался от ран на следующее утро, 10 сентября. По версии спецслужб, в кругах Ахмад Шаха Масуда находились завербованные американскими спецслужбами исполнители ликвидации бен Ладена. Но бен Ладен превентивно ликвидировал Ахмад Шаха Масуда.

Вскоре в результате наступления Северного альянса и контртеррористической операции США и союзников власть талибов в Афганистане окончилась, а «Масудистан» прекратил существование.

В начале сентября 2021 года боевики «Талибана» осквернили мавзолей Масуда в Панджшере.

Численность отрядов 
 1980 — менее 1000
 1981 2200
 1984 — 5000
 1989 — 13 000
 1996 — 60 000

Оценки 

Когда я встречался с Ахмад Шахом в 1998 году, мы с ним говорили долго. Он сказал мне поразительную вещь: «Я, говорит, мог же с вами воевать по-другому. Я же мог сбивать ваши пассажирские самолёты. Я же не сбивал пассажирские самолёты. Я с вами воевал, как воевал».

Генерал армии Валентин Варенников свидетельствовал, что президент Афганистана Наджибулла настаивал на ликвидации Ахмад Шаха, однако сам В. И. Варенников противился этому:
Я ему сказал, что этого делать нельзя. Я ему доказывал, что Ахмад Шах Масуд в отличие от других руководителей — это совершенно другая фигура, это государственник. За ним идёт народ, народ в него верит, он пользуется колоссальным авторитетом на севере страны, где проживают таджики. И он не зашоренный, не озлобленный, с ним можно нормально говорить и договариваться.

Генерал Игорь Родионов, командующий 40-й армией в 1985—1986 годах, вспоминал:
Самая тяжёлая обстановка была в Панджшерском ущелье… Командовал душманами знаменитый Ахмад Шах Масуд… Масуд, конечно, талантливый и очень способный командир. Тогда, в 80-е годы, он успешно отразил не одно наше наступление.

Иностранные награды 
 2 сентября 2021 года указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона был награждён орденом Исмоили Сомони I степени «за содействие и посредничество в переговорах между таджиками в 1993—1996 годах и великий вклад в процесс восстановления мира в Республике Таджикистан».

Примечания

Ссылки 

 Дамье В. В.  // Кругосвет
  — документальный фильм телеканала РЕН ТВ
 
 

Политики по алфавиту
Масуд
Теоретики герильи
Министры обороны Афганистана
Убитые политики
Жертвы Аль-Каиды
Политики XX века
Политики XXI века